Фосфодиэстераза 4A () — фермент человека, принадлежащий к классу фосфодиэстераз и кодируемый геном PDE4A.

Взаимодействия 
Было показано что PDE4A взаимодействует с AKAP6 и PRKAR2A.

Примечания